Сен-М'Ерво́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 340 км на захід від Парижа, 31 км на північний захід від Ренна.

Історія 

1 січня 2019 року Сен-М'Ервон було приєднано до муніципалітету Монтобан-де-Бретань.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 154 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 448,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-М'Ервон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-М'Ервон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Іль і Вілен